Чемпионат мира по международным шашкам среди мужчин 2017 года проходил c 1 по 15 октября в Таллине, Эстония под эгидой ФМЖД. Одновременно проводился чемпионат мира среди женщин. Первые три тура прошли в отеле «Европа», остальные прошли в «Paul Keres Chess House». Планировалось, что примут участие 84 спортсмена из 34 стран, в том числе, одна женщина. Средний рейтинг турнира — 2230. Призовой фонд 30 000€. Чемпионом мира стал россиянин Александр Шварцман. На втором месте россиянин Алексей Чижов и Гунтис Валнерис (Латвия) на третьем месте.

Формула турнира 
25 мая 2016 года было принято решение о том, что впервые в истории в чемпионате примут участие 84 спортсмена, которые будут разбиты на 3 группы по 28 шашистов и сыграют по швейцарской системе в 9 туров. 12 лучших (по 4 из каждой группы) проведут турнир по круговой системе.

Регламент 
Турнир проводился по круговой системе. Контроль времени 1 час 20 минут плюс минута за ход. Ничья по взаимному согласия фиксируется в случае, если обе спортсменки сделали по 40 ходов. В противном случае обоим участникам присуждается 0 очков.

Итоговое место определяется по сумме очков. В случае равенства очков место определяется:

1. по наибольшему количеству побед;

2. по результату личных встреч;

3. по лучшему результату с участницами в порядке занятых мест (выше будет тот, кто сыграл лучше с соперником, занявшим более высокое место).

Если при дележе 1-3 места эти параметры одинаковы, то проводится тай-брейк по системе Леманна-Георгиева (15 минут + 2 секунды за ход для неограниченного количества игр). Если на 1-3 место претендует больше трёх игроков, то проводится между ними проводится круговой турнир по системе Леманна-Георгиева (10 минут + 2 секунды).

Дележа мест с 4 по 12 при одинаковых этих параметрах не проводится.

Квоты 
Кроме чемпиона мира, претендента, чемпиона мира среди юниоров будут представлены 4 шашиста от Африки, по 3 от Азии и Америки, 6 от Европы, 6 по итогам Кубка мира 2017 года. 4 места получит Эстония как организатор турнира.

Расписание

Спортсмены получившие право участия в чемпионате 
 GMI — международный гроссмейстер
 MI — международный мастер
 MF — мастер ФМЖД

* В последний момент был включены чемпион мира 2015 года Александр Георгиев и представитель Эстонии Приит Локотар вместо Рафаэля Мартенса и Ника Ватеринка.

** Не приняли участие Арно Фото, Анри Плаксий, Диксон Мон, Алаин Букаса. Снялся Эфраме Демиссие. Дополнительно был включен Леопольд Кугу (Камерун).

Результаты 
(места определены по усечённому коэффициенту Солкофа)

Цветом выделены места, с которых происходил выход в финал.

Полуфинал А

Полуфинал B

Полуфинал C

Финал 
 Итоговое положение

 1-й тур 
Гунтис Валнерис — Александр Шварцман 1—1

Алексей Чижов — Артём Иванов 1—1

Александр Георгиев — Вадим Вирный 1—1

Юрий Аникеев — Александр Балякин 1—1

Евгений Ватутин — Жюль Атсе 1—1

Мартейн ван Эйзендорн — Ваутер Волф 0—2

 3-й тур 
Алексей Чижов — Александр Шварцман 1—1

Александр Георгиев — Гунтис Валнерис 1—1

Юрий Аникеев — Артём Иванов 1—1

Евгений Ватутин — Вадим Вирный 1—1

Мартейн ван Эйзендорн — Александр Балякин 1—1

Ваутер Волф — Жюль Атсе 1—1

 5-й тур 
Александр Георгиев — Александр Шварцман 1—1

Юрий Аникеев — Алексей Чижов 1—1

Евгений Ватутин — Гунтис Валнерис 0—2

Мартейн ван Эйзендорн — Артём Иванов 1—1

Ваутер Волф — Вадим Вирный 1—1

Жюль Атсе — Александр Балякин 0—2

 7-й тур 
Юрий Аникеев — Александр Шварцман 1—1

Евгений Ватутин — Александр Георгиев 1—1

Мартейн ван Эйзендорн — Алексей Чижов 1—1

Ваутер Волф — Гунтис Валнерис 0—2

Жюль Атсе — Артём Иванов 1—1

Александр Балякин — Вадим Вирный 1—1

 9-й тур 
Александр Шварцман — Вадим Вирный 1—1

Артём Иванов — Александр Балякин 1—1

Гунтис Валнерис — Жюль Атсе 1—1

Алексей Чижов — Ваутер Волф 1—1

Александр Георгиев — Мартейн ван Эйзендорн 1—1

Юрий Аникеев — Евгений Ватутин 2—0

 11-й тур 
Мартейн ван Эйзендорн — Александр Шварцман 0—2

Ваутер Волф — Евгений Ватутин 1—1

Жюль Атсе — Юрий Аникеев 1—1

Александр Балякин — Александр Георгиев 1—1

Вадим Вирный — Алексей Чижов 0—2

Артём Иванов — Гунтис Валнерис 1—1

 2-й тур 
Александр Шварцман — Ваутер Волф 2—0

Жюль Атсе — Мартейн ван Эйзендорн 2—0

Александр Балякин — Евгений Ватутин 1—1

Вадим Вирный — Юрий Аникеев 1—1

Артём Иванов — Александр Георгиев 1—1

Гунтис Валнерис — Алексей Чижов 1—1

 4-й тур 
Александр Шварцман — Жюль Атсе 1—1

Александр Балякин — Ваутер Волф 1—1

Вадим Вирный — Мартейн ван Эйзендорн 0—2

Артём Иванов — Евгений Ватутин 1—1

Алексей Чижов — Александр Георгиев 2—0

Гунтис Валнерис — Юрий Аникеев 1—1

 6-й тур 
Александр Георгиев — Юрий Аникеев 1—1

Алексей Чижов — Евгений Ватутин 1—1

Гунтис Валнерис — Мартейн ван Эйзендорн 1—1

Артём Иванов — Ваутер Волф 0—2

Вадим Вирный — Жюль Атсе 1—1

Александр Шварцман — Александр Балякин 1—1

 8-й тур 
Александр Шварцман — Вадим Вирный 1—1

Артём Иванов — Александр Балякин 1—1

Гунтис Валнерис — Жюль Атсе 1—1

Алексей Чижов — Ваутер Волф 1—1

Александр Георгиев — Мартейн ван Эйзендорн 1—1

Юрий Аникеев — Евгений Ватутин 2—0

 10-й тур 
Александр Шварцман — Артём Иванов 2—0

Гунтис Валнерис — Вадим Вирный 1—1

Алексей Чижов — Александр Балякин 1—1

Александр Георгиев — Жюль Атсе 1—1

Юрий Аникеев — Ваутер Волф 1—1

Евгений Ватутин — Мартейн ван Эйзендорн 1—1

Примечания

Ссылки 
 Список участников
 Результаты финала
 Результаты финала на сайте KNDB
 Результаты полуфинала А
 Результаты полуфинала В
 Результаты полуфинала С
 Результаты полуфинала А на сайте KNDB
 Результаты полуфинала В на сайте KNDB
 Результаты полуфинала С на сайте KNDB
 Страница турнира на Едином шашечном сайте
 Страница турнира на сайте Эстонской федерации шашек

Октябрь 2017 года
Международные спортивные соревнования в Таллине
Международные соревнования по шашкам в Эстонии
Чемпионаты мира в Эстонии